Confrerie Pictura een vroeger kunstenaarsgilde in Den Haag, opgericht in 1656.
Kunstlievend Genootschap Pictura in Groningen
Teekengenootschap Pictura in Dordrecht
Pictura Imaginis in Heiloo